New Washington ist der Name mehrerer Orte

auf den Philippinen:
 New Washington (Aklan)

in den Vereinigten Staaten:
 New Washington (Indiana)
 New Washington (Ohio)
 New Washington (Pennsylvania)